Deník má více významů:

obecný význam

 záznamová kniha resp. záznamník, do níž se zapisují různé informace v chronologickém pořadí
 diář
 tréninkový deník 

osobní deník, literatura
 osobní deník – převážně soukromá evidence myšlenek, zážitků, pocitů, dojmů, událostí apod.
 autobiografie

literární forma 
(ať už skutečné nebo i fiktivní deníky)
 deník (literatura)
 deníky v literatuře faktu

záznamy legislativně předepsané
 provozní deník zařízení – datované záznamy o provozu zařízení
 provozní deník stroje
 provozní deník kotelny
 stavební deník 
 listinné doklady námořní lodě 
 lodní deník
 strojní deník
 manévrový deník
 zdravotní deník
 radiový deník
 radarový deník
 letový deník – záznamy o letech s datumem a místem včetně zjištěné závady
 deník balónu

záznamy vyžadované nadřízenou autoritou
 čtenářský deník – seznam přečtených knih s kritickými poznámkami
 diabetický deník
 dopravní deník
 finanční deník, ve kterém se zaznamenávají příjmy a výdaje 
 účetní a pokladní deník

periodikum vycházející každý den 
 deník (noviny) 
 Deník (Vltava Labe Media) – konkrétní české noviny

v kultuře
 Princezniny deníky – série knih Meg Cabotové
 Turnerovy deníky – román Williama Luthera Pierce

 filmy
 Angolský deník lékařky – televizní film Československo 1984
 Benjamin aneb Deník panice (Benjamin ou les mémoires d'un puceau) – Francie 1968
 Bláznův deník (Diary of a Madman) – USA 1963
 Deník (Suzanne's Diary for Nicholas) – USA 2005
 Deník 2. světové války, (Second World War Diary (1939–1945)), dokumentární série 72 DVD 
 Deník 4 (The Diary 4) – Francie 2000
 Deník Anny Frankové 
 (The Diary of Anne Frank) – USA 1959
 (The Diary of Anne Frank) – televizní film USA 1967
 (Anne Frank: The Whole Story) – USA / ČR 2001
 Deník babičky Němcové – dokument ČR 1999
 Deník Bridget Jonesové (Bridget Jones's Diary)- Velká Británie / Francie 2001
 Deník doktorky (Männer sind die beste Medizin) – německý televizní seriál 2008
 Deník Elizabeth Taylorové (Liz: The Elizabeth Taylor Story) – televizní film USA 1995
 Deník Ellen Rimbauerové (The Diary of Ellen Rimbauer) – televizní film USA 2003
 Deník jeho ženy (Dnevnik jevo ženy) – Rusko 2000
 Deník komorné
 Diary of a Chambermaid – USA 1946
 Le journal d'une femme de chambre – Francie / Itálie 1964
 Deník mafiána (Diario di uno scuro) – dokument Itálie 2008
 Deník mrtvých (Diary of the Dead) – USA 2007
 Deník na povídku (Diario para un cuento) – Argentina / Španělsko / Francie 1998
 Deník nymfomanky (Diario de una ninfómana) – Španělsko 2008
 Deník princezny (The Princess Diaries) – USA 2001
 Deník princezny 2: Královské povinnosti (The Princess Diaries 2:The Royal Engagement) – USA 2004
 Deník pro mé děti (Napló gyermekeimnek) – Maďarsko 1982
 Deník pro mé lásky (Napló szerelmeimnek) – Maďarsko 1987
 Deník sexuálních obětí (Diary Of a Sex Addict) – USA 2000
 Deník šílené manželky (Diary of a Mad Black Woman) – USA 2005
 Deník těhotné doby – muzikál ČR 1998
 Deník venkovského faráře (Journal d'un curé de campagne) – Francie 1951
 Deník vraha (Killer: A Journal of Murder) – USA 1996
 Deník zabijáka (You Kill Me) – USA 2007
 Deník ztracené (Das Tagebuch einer Verlorenen) – Německo 1929 
 Deník ženy v bílém (Le journal d'une femme en blanc) – Francie / Itálie 1965
 Ďáblův deník (Devil's Diary) – televizní film Kanada 2007
 Chilský deník – Příběh Guillerma ze Mcel – dokument ČR 1999
 King Kong: Deník režiséra (King Kong: Peter Jackson's Production Diaries) – dokument USA 2005
 Leonardův deník – krátký animovaný film ČR 1972
 Malá Vilma – Poslední deník (Kisvilma - Az utolsó napló) – Maďarsko / Německo / Polsko, 2000
 Rváčův deník (The Basketball Diaries) – 1995
 Tajný deník Adriana Mola (The Secret Diary of Adrian Mole Aged 13 3/4) – televizní seriál Velká Británie 1985
 Tajný deník Sigmunda Freuda (The Secret Diary of Sigmund Freud) – Jugoslávie/USA 1984
 Vaterland – Lovecký deník – ČR 2004
 Želví deník (Turtle Diary) – Velká Británie / USA 1985
 Upíří deníky 2009 ‧ Mysteriózní ‧ 8 sérií

Externí odkazy